RIP steht als Abkürzung für:

 Raster Image Processor in Druckern und Druckmaschinen
 REACH-Implementation-Project, siehe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) #Unterstützung für Unternehmen
 Reduced Ignition Propensity, siehe Zigarette #Brandgefahr durch Zigaretten 
 Regulation of Investigatory Powers Act 2000, Telekommunikationsüberwachungsgesetz im Vereinigten Königreich
 Religion ist Privatsache, österreichischer Verein
 Rock im Park, Musik-Festival in Nürnberg
 Routing Information Protocol, ein Routingprotokoll in Computernetzwerken

R. I. P. oder auch R.I.P. (seltener: RIP, r. i. p.) steht als Abkürzung für:
 requiescat in pace (lateinisch) bzw. rest in peace (englisch), siehe Ruhe in Frieden
 reformatio in peius („Änderung zu Ungunsten“), juristischer Fachausdruck

Rip steht für:
 die Kopie von Musik oder Filmen, siehe Rippen
 Automobiles Rip, französischer Automobilhersteller
 Říp, Berg in Tschechien 
 Rip Point, Landspitze von Nelson Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Rip ist der Familienname folgender Personen:
 Paula Rip (* um 1961), niederländische Badmintonspielerin
 Willem Cornelis Rip (1856–1922), niederländischer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Ripp
 

Abkürzung